Revenge (pel·lícula), drama -policial creat per la conjunció Rastar-NewWorld Pictures en 1990 
 Revenge (sèrie de televisió), drama de televisió nord-americà inspirat en la novela d'Alexandre Dumas: El comte de Montecristo 
 Burnout Revenge 4t videojoc de la saga Burnout